De Grand Prix-wegrace van San Marino 2022 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 4 september 2022 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

In de MotoE werd Dominique Aegerter gekroond tot kampioen met een tweede plaats in de eerste race, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Eric Granado voor te kunnen blijven.

Uitslag

MotoGP 
Kazuki Watanabe kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij de baanlimieten te vaak had overschreden.

Moto2

Moto3 
Sergio García werd gediskwalificeerd vanwege gevaarlijk rijgedrag. Kaito Toba kreeg een long lap penalty, die werd omgezet in een tijdstraf van drie seconden, omdat hij de baanlimieten te vaak had overschreden.

MotoE

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2022
San Marino